Максумов — фамилия; имеет женскую форму Максумова.
 Максумов, Акбар Нусратуллаевич (1928—2001) — советский и таджикский политический деятель и растениевод.
 Максумов, Джалал Насырович — академик АН Узбекистана
 Максумов, Музафар Нусратуллаевич (1937—2013) — советский таджикский ученый-астрофизик, доктор физико-математических наук.